Чемпіонат Білорусі з хокею 2000—2001 — 9-й розіграш чемпіонату Білорусі. У сезоні 2000—01 брали участь сім  клубів.

Підсумкова таблиця

Джерела 
 Архів 
 Архів 

2000—2001
Білорусь
Білорусь